Sherman [šermen] může být:

 mužské křestní jméno

přimení osob
 Cindy Shermanová (1954) – americká fotografka a režisérka
 James S. Sherman (1855–1912) – americký státník, politik, právník a bankéř
 Robert B. Sherman (1925–2012) – americký hudební skladatel
 William Tecumseh Sherman (1820–1891) – americký voják a velitel z doby Americké občanské války

jiný význam
 M4 Sherman – americký tank z období 2. světové války a jeho odvozené varianty:
 Sherman Firefly
 M51 Sherman
 Sherman County – čtyři okresy v USA
 Třída Forrest Sherman – torpédoborce amerického námořnictva